Кетмень () — село в Уйгурском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Кетменского сельского округа. Находится примерно в 70 км к востоку-юго-востоку (ESE) от села Чунджа, административного центра района, на высоте 1459 метров над уровнем моря. Код КАТО — 196645100.

История 
Село основано в 1930 году как центр овцеводческого хозяйства «Красное Знамя». В 1997 году на основе предприятия были созданы частные хозяйства и товарищества.

Население 
В 1999 году численность населения села составляла 2728 человек (1398 мужчин и 1330 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 2689 человек (1355 мужчин и 1334 женщины).

Топографические карты

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Уйгурского района